Rettenmeyeria är ett släkte av mångfotingar. Rettenmeyeria ingår i familjen Stylodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Rettenmeyeria